Ха́рлоу ():

Топоним 
 Харлоу — административный район и город на западе графства Эссекс, Великобритания.

Фамилия 
 Харлоу, Гарри Фредерик (1906—1981) — американский психолог.
 Харлоу, Джин (1911—1937) — американская актриса.
 Харлоу, Джордж Генри (1787—1819) — английский художник; мастер портретной живописи.
 Харлоу, Ив (род. 1989) — канадская актриса.
 Харлоу, Шалом (род. 1973) — канадская топ-модель.

См. также 
 «Харлоу» — биопик о Джин Харлоу